Villa de Guadalupe kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Gustavo A. Madero (distrikt), Distrito Federal, 
 Villa de Guadalupe, Campeche, Champotón, 
 Guadalupe, Nuevo León, 
 Villa de Guadalupe (kommun), San Luis Potosí, 
 Villa de Guadalupe, Durango, Lerdo, 
 Villa de Guadalupe, Zapotitlán Tablas, 
 Villa de Guadalupe, Guanajuato, Pueblo Nuevo, 
 Villa de Guadalupe, Oaxaca, San Lucas Ojitlán, 
 Villa de Guadalupe, Totolapa, 
 Villa de Guadalupe, Tlapa de Comonfort, 
 Villa de Guadalupe, Puebla, Venustiano Carranza, 
 Villa de Guadalupe, Frontera Comalapa, 
 Villa de Guadalupe, Xilitla, 
 Villa de Guadalupe, Tabasco, Huimanguillo,